Немецкий клуб — клубы немцев в Российской империи:
 Немецкий клуб в Москве
 Немецкий клуб в Санкт-Петербурге (более известен как «Шустер-клуб»)